«Тоска» () — немой короткометражный фильм режиссёров Андрэ Калметта и Шарля ле Баржи по одноимённой пьесе Викторьена Сарду. Премьера состоялась 15 марта 1909 года в Париже.

Сюжет 
Драма о соперничестве художника Марио Каварадосси и высокопоставленного полицейского чиновника, барона Скарпиа за любовь певицы Флории То́ски на фоне исторических событий 1800 года на севере Италии.

В ролях 
 Сесиль Соре — Флория То́ска
 Рене Александр — Марио Каварадосси
 Шарль ле Баржи — Барон Скарпиа
 Шарль Моснье — Чезаре Анджелотти

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Франции
Немые фильмы Франции
Короткометражные фильмы Франции
Утерянные фильмы
Фильмы Франции 1909 года